Ржавский сельсовет:
* Ржавский сельсовет — в Большесолдатском районе Курской области.
 Ржавский сельсовет — упразднённый сельсовет в Пристенском районе Курской области.
 Ржавский сельсовет — в Сходненском (1929—1932), Солнечногорском (1932—1940, 1960) и Химкинском (1940—1960) районах Московской области